Les dades més destacades de la temporada 1911-1912 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Fets destacats 
L'1 d'octubre de 1911 es va celebrar una polèmica assemblea, en la qual es van discutir certs canvis en els estatuts. Gamper, cansat de demanar calma, finalment es va aixecar i va dir: "Dieu que voleu al club i l'esteu matant. Me'n vaig". La ràpida reacció d'un soci veterà va reconduir la situació i es va mantenir la unitat.

Els problemes més greus es van produir amb certes peticions dels jugadors, que volien cobrar una part de les recaptacions dels partits i d'altres compensacions econòmiques. La junta va expulsar al màxim responsable de la rebel·lió, Quirante, però set jugadors més es van solidaritzar amb el seu company i van fundar un nou club, el Casual. Amb nous fitxatges per reforçar l'equip, el Barcelona guanya el Campionat d'Espanya per segona vegada en la seva història. També s'adjudica la Copa Pirineus, però perd el Campionat de Catalunya davant l'RCD Espanyol. Amb aquest equip es produeix un enfrontament greu i es trenquen les relacions per primera vegada.

Plantilla

Competicions 

|-
|Campionat de Catalunya
|bgcolor="#ffdf9f"|3r|| 9 || 6 || 2 || 1 || 60 || 9
|
|-
|Campionat d'Espanya
|bgcolor="gold"|C|| 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 0
|
|-
|Copa dels Pirineus
|bgcolor="gold"|C|| 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 5
|
|}

Partits

Amistosos

Copa Canaletes

Copa Ciudad-La Riva

Campionat de Catalunya

Campionat d'Espanya

Copa dels Pirineus

Referències 

 
 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1911 a Catalunya
Competicions esportives del 1912 a Catalunya